Estación de Tremañes pues referirse a:

 Estación de Tremañes-Carreño, una parada de la línea Gijón-Cudillero de la red de cercanías Asturias en España;
 Estación de Tremañes-Langreo, una parada de la línea Gijón-Laviana de la red de cercanías Asturias en España.